Bataille des Ponts-de-Cé (1620)
 Bataille des Ponts-de-Cé (1793)